Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Gadungan (Selemadeg Timur), een plaats in het regentschap Tabanan van de provincie Bali
 Gadungan (Wedi), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Gadungan (Gandusari), een plaats in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Gadungan (Wates), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java